Юркович (, ) — южнославянская фамилия.

Известные носители 
 Юркович, Душан (1868—1947) — словацкий архитектор.
 Юркович, Иван (род. 1952) — словенский католический епископ, дипломат
 Юркович, Игорь (род. 1985) — хорватский кикбоксер.